Lustenberger est un nom de famille suisse notamment porté par : 
 Fabian Lustenberger (1988-), footballeur suisse ;	
 Ruedi Lustenberger (1950-), homme politique suisse.